Ваље Вијехо има више значења:

 Ваље Вијехо (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ваље Вијехо (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику